ФК Слован Братислава () је словачки фудбалски клуб из Братиславе.

Слован је један од најуспешнијих и најпопуларнијих словачких фудбалских клубова. Основан је 1919. године под именом 1. ЧсШК Братислава (-{1. ČsŠK Bratislava}-). Највећи успех клуба, уз пет наслова првака Цоргоњ лиге од Словачке независности, је освајање Купа победника купова 1969. Своје домаће утакмице играју на стадиону Техељно поље, а због боје дресова надимак им је Беласи (небеско плави).

Имена 
 1919—1939. : -{1. ČsŠK Bratislava}-
 1939—1948. : -{ŠK Bratislava}-
 1948—1953. : -{Sokol NV Bratislava}-
 1953—1961. : -{ÚNV Slovan Bratislava}-
 1961—1990. : -{Slovan CHZJD Bratislava}-
 1990—данас : -{ŠK Slovan Bratislava}-

Највећи успеси 
Чехословачка
 Првенство Чехословачке (1944—1993)
 Прваци (8) : 1949, 1950, 1951, 1955, 1969/70, 1973/74, 1974/75, 1991/92.
 Куп Чехословачке 
 Освајачи (5) : 1961/62, 1962/63, 1967/68, 1973/74, 1981/82.

Словачка
 Словачка лига (1939—1944, 1993—данас)
 Прваци (14) : 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1943/44, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1998/99, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2018/19, 2019/20.
 Куп Словачке 
 Освајачи (15) : 1969/70, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1981/82, 1982/83, 1988/89, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2016/17, 2017/18.
 Суперкуп Словачке 
 Освајачи (4) : 1994, 1995, 1996, 2014.

Европа
 Куп победника купова
 Освајачи (1) : 1968/69.

Слован Братислава у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 Званична презентација

ФК Слован Братислава
Спорт у Братислави
С